

Geografia

Austria 
 Oberhofen – frazione di Sankt Margarethen an der Sierning, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)
 Oberhofen am Irrsee – comune nel distretto di Vöcklabruck (Alta Austria)
 Oberhofen im Inntal – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)

Germania 
 Pleisweiler-Oberhofen – comune nel circondario della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)

Polonia 
 Oberhofen – antico nome tedesco di Mażucie, frazione del comune di Gołdap nel distretto di Gołdap (Varmia-Masuria)

Svizzera 
 Oberhofen – ex comune ora frazione di Mettauertal, comune nel distretto di Laufenburg (Canton Argovia)
 Oberhofen am Thunersee – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)
 Oberhofen bei Kreuzlingen – ex comune ora frazione di Lengwil, comune nel distretto di Kreuzlingen (Canton Turgovia)
 Oberhofen bei Münchwilen – ex comune ora frazione di Münchwilen, comune nel distretto di Münchwilen (Canton Turgovia)

Pagine correlate 
 Oberhof – pagina di disambiguazione
 Oberhoffen – pagina di disambiguazione